Весёловское сельское поселение — муниципальное образование в Весёловском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Весёлый.

Административное устройство 
В состав Весёловского сельского поселения входят:
 посёлок Весёлый
 хутор Верхний Хомутец
 хутор Каракашев
 хутор Проциков

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Весёловского района (Ростовская область)